Three – sieć telefonii komórkowej
 Three – album Sugababes